Pterygota — международное научное (латинское) название двух таксонов:

 Pterygota — подкласс насекомых (Крылатые насекомые),
 Pterygota — род растений семейства Мальвовые.

См. также 
 Бескрылые насекомые